Fryman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Pamela Fryman (née en 1959), réalisatrice et productrice américaine
 (né en 1935), homme politique américain du Kentucky
Travis Fryman (né en 1969), joueur américain de baseball
Woodie Fryman (1940-2011), lanceur américain de baseball

Voir aussi
Viola Frymann (1921-2016), ostéopathe américaine

Homonymie de patronyme